|-
| 174301 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174302 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174303 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174304 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174305 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174306 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 174307 - ||  || 3 octombrie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174308 - ||  || 4 octombrie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174309 - ||  || 4 octombrie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174310 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174311 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174312 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174313 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174314 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174315 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 174316 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174317 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174318 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174319 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174320 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174321 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174322 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174323 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174324 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174325 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174326 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 174327 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174328 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174329 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174330 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174331 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174332 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174333 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174334 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174335 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174336 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174337 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174338 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174339 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174340 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174341 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174342 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174343 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174344 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174345 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174346 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174347 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174348 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174349 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174350 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174351 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174352 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174353 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174354 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174355 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174356 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174357 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174358 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174359 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174360 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174361 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174362 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174363 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174364 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174365 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174366 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174367 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174368 - ||  || 29 octombrie 2002 || Mount Hopkins || T. B. Spahr
|-
| 174369 - ||  || 29 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 174370 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174371 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174372 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174373 - ||  || 31 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 174374 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174375 - ||  || 30 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174376 - ||  || 30 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174377 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174378 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174379 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174380 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174381 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174382 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174383 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174384 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174385 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174386 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174387 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174388 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174389 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174390 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174391 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174392 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174393 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174394 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174395 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174396 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174397 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174398 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174399 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174400 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-